Il doppio  dell'Open GDF Suez 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1° turnoc contro Maria Elena Camerin e Dar'ja Kustova.

Bethanie Mattek-Sands e Meghann Shaughnessy hanno battuto in finale Vera Duševina e Ekaterina Makarova 6–4, 6–2.

Teste di serie

 Liezel Huber /  Nadia Petrova (primo turno)
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)

 Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (campionesse)
 Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Open GDF Suez 2011